Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1970/1971 vanns av Chelsea, England som i omspel av finalen slog Real Madrid, Spanien med 2–1, sedan första finalmatchen slutat 1-1 samt gått till förlängning. Regerande mästarna Manchester City slogs ut av Chelsea i semifinalen, och mellan dem spelades den andra oavgjorda matchen mellan två lag från samma land i turneringens historia.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Omspel

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1970/1971 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1970 i Europa
1971 i Europa
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970/1971